«Та́лли» () — американский трагикомедийный фильм режиссёра Джейсона Райтмана, снятый по сценарию Диабло Коди. В главных ролях: Шарлиз Терон и Маккензи Дэвис. Премьера фильма в США состоялась 20 апреля 2018 года, в России — 12 июля 2018 года.

Синопсис 
Фильм рассказывает о многодетной матери Марло, страдающей хронической усталостью и послеродовой депрессией, и её взаимоотношениях с ночной няней для младшей дочери — 26-летней Талли.

В ролях 
 Шарлиз Терон — Марло Моро, мать троих детей
 Маккензи Дэвис — Талли, няня на ночь
 Рон Ливингстон — Дрю Моро, муж Марло
 Эшер Майлз Фаллика — Джона Моро, сын Марло и Дрю
 Лия Франклэнд — Сара Моро, дочь Марло и Дрю
 Марк Дюпласс — Крэйг, брат Марло
 Илэйн Тан — Элиз, жена Крэйга

Съёмки 
22 сентября 2016 года съёмки фильма проходили в Ванкувере, Британская Колумбия.

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes у фильма 86 % положительных рецензий на основе 256 отзывов со средней оценкой 7,6 из 10. На сайте Metacritic — 75 баллов из 100 на основе 52 рецензий.

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2018 года
Трагикомедийные фильмы США
Фильмы, спродюсированные Шарлиз Терон
Фильмы Bron Studios
Фильмы Focus Features
Фильмы по сценариям Диабло Коди
Фильмы о нянях